Этот список содержит краткие данные об орбитальных запусках.

Список не включает в себя суборбитальные запуски, однако присутствуют сведения о неудачных орбитальных запусках.

Абсолютным рекордсменом по количеству космических пусков в год является Советский Союз - 108 в 1982 году, на втором месте США с 77 стартами в 1966 году. В современной истории России такой рекорд равен 55 пускам в 1992 году. Китай, совершив  55 космических запусков в 2021 году, установил свой национальный рекорд.

1950-е годы 
 Список космических запусков в 1957 году
 Список космических запусков в 1958 году
 Список космических запусков в 1959 году

Примечания к таблицам раздела:

1) в приведены два запуска США, один из которых (17.10.1957) отмечен как успешный, но отсутствует в . Данный запуск не учтен в статистике поскольку другой информации (включая сведения о РН и космодроме) найти не удалось, а первым успешным для США считается запуск произведенный 31.01.1958 г.;

2) запуск аппарата Пионер-1 в обозначен как частично аварийный в и как успешный , учитывая, что цель запуска не была достигнута учтен как частично аварийный;

3) в списке приведены две аварии до старта РН Тор-Аджена A на Мысы Канаверал 21.01.1959 и Атлас-Эйбл на Базе Ванденберг 24.09.1959 в США , но на сводной диаграмме по странам и по РН в они не учитываются по этому, в соответствии с методологией источника, в статистике не показаны;

4) запуск Авангард-3 обозначен как частично аварийный в и как успешный в , отнесен к успешным поскольку в проблемы при запуске не упоминаются ;

5) запуск Дискаверер-8 обозначен как частично аварийный в и как успешный в , отнесен к успешным поскольку в проблемы при запуске не упоминаются.

1960-е годы 
 Список космических запусков в 1960 году
 Список космических запусков в 1961 году
 Список космических запусков в 1962 году
 Список космических запусков в 1963 году
 Список космических запусков в 1964 году
 Список космических запусков в 1965 году
 Список космических запусков в 1966 году
 Список космических запусков в 1967 году
 Список космических запусков в 1968 году
 Список космических запусков в 1969 году

1970-е годы 
 Список космических запусков в 1970 году
 Список космических запусков в 1971 году
 Список космических запусков в 1972 году
 Список космических запусков в 1973 году
 Список космических запусков в 1974 году
 Список космических запусков в 1975 году
 Список космических запусков в 1976 году
 Список космических запусков в 1977 году
 Список космических запусков в 1978 году
 Список космических запусков в 1979 году

1980-е годы 
 Список космических запусков в 1980 году
 Список космических запусков в 1981 году
 Список космических запусков в 1982 году
 Список космических запусков в 1983 году
 Список космических запусков в 1984 году
 Список космических запусков в 1985 году
 Список космических запусков в 1986 году
 Список космических запусков в 1987 году
 Список космических запусков в 1988 году
 Список космических запусков в 1989 году

1990-е годы 
 Список космических запусков в 1990 году
 Список космических запусков в 1991 году
 Список космических запусков в 1992 году
 Список космических запусков в 1993 году
 Список космических запусков в 1994 году
 Список космических запусков в 1995 году
 Список космических запусков в 1996 году
 Список космических запусков в 1997 году
 Список космических запусков в 1998 году
 Список космических запусков в 1999 году

2000-е годы 
 Список космических запусков в 2000 году
 Список космических запусков в 2001 году
 Список космических запусков в 2002 году
 Список космических запусков в 2003 году
 Список космических запусков в 2004 году
 Список космических запусков в 2005 году
 Список космических запусков в 2006 году
 Список космических запусков в 2007 году
 Список космических запусков в 2008 году
 Список космических запусков в 2009 году

2010-е годы 
 Список космических запусков в 2010 году
 Список космических запусков в 2011 году
 Список космических запусков в 2012 году
 Список космических запусков в 2013 году
 Список космических запусков в 2014 году
 Список космических запусков в 2015 году

 Список космических запусков в 2016 году
 Список космических запусков в 2017 году
 Список космических запусков в 2018 году
Список космических запусков в 2019 году

2020-е годы 
 Список космических запусков в 2020 году
 Список космических запусков в 2021 году
 Список космических запусков в 2022 году

Сводная статистика

График космических запусков

См. также 
 Хронология пилотируемых космических полётов
 Список запусков к Луне в XX веке

Примечания

Ссылки

Планируемые космические запуски